Jahrgang bezeichnet:

 Jahrgangsstufe, Menschen mit gleichem Schul- oder Studienbeginn
 Jahrgang (Wein), auch bei anderen Nahrungs- und Genussmitteln
 innerhalb eines Jahres erschienene Exemplare einer bestimmten Zeitschrift, siehe Periodikum

Siehe auch:
Ein guter Jahrgang (Roman), 
Weißer Jahrgang
Jahresgang